Чистов — русская фамилия. Женская форма — .

Известные носители:
 Чистов, Александр Евдокимович (1923—2005) — спортивный тренер и арбитр по футболу и хоккею с мячом
 Чистов, Алексей Иванович (1867—1942) — член IV ГД.
 Чистов, Борис Петрович (1921—1978) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Чистов, Валентин Петрович (род. 1937) — советский хоккеист.
 Чистов, Виктор Валентинович (род. 1972) — советский и российский хоккеист.
 Чистов, Владимир Афанасьевич (1899—1958) — советский военачальник, генерал-майор (1942).
 Чистов, Деокт Михайлович (род. 1927) — российский учёный, специалист в области создания систем нейтронного инициирования ядерных зарядов.
 Чистов, Дмитрий Владимирович (род. 1958) — профессор, доктор экономических наук, заведующий кафедрой.
 Чистов, Иван Акимович (1910—1976) — участник Великой Отечественной войны, сержант, Герой Советского Союза.
 Чистов, Иван Евдокимович (1933—2017) — гандболист и арбитр по гандболу
 Чистов, Кирилл Васильевич (1919—2007) — русский фольклорист и этнограф, профессор.
 Чистов, Константин Александрович (1922—1945) — советский военнослужащий, гвардии рядовой, Герой Советского Союза.
 Чистов, Николай Александрович (1909—1989) — Герой Советского Союза.
 Чистов, Павел Васильевич (1905—1982) — деятель советских спецслужб, майор государственной безопасности.
 
 Чистов, Станислав Михайлович (род. 1983) — российский хоккеист.
 Чистов, Юрий Кириллович (род. 1954) — советский, российский антрополог, директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера).
 Чистов, Яков Яковлевич (1886—1919) — русский рабочий, большевик, революционер.

